Esistono più comuni francesi con questo nome

Cussac – Cantal
Cussac – Alta Vienne